

Топоніми 
Накаґава (Наґано)
Район Накаґава
Накаґава (Тотіґі)

Хоккайдо 
Накаґава (Хоккайдо)
Повіт Накаґава (Тесіо)
Повіт Накаґава (Токаті)

Гідроніми 
Накаґава — японська назва річки Нака

Персоналії 
Накаґава — японське прізвище.
 Накаґава Джюнан — японський лікар-вчений.
 Накаґава Сьоїті — японський політик, міністр фінансів у 2008.

Японські прізвища